Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carlos Costa era il detentore del titolo.

Àlex Corretja ha battuto in finale Javier Frana 6-3, 5-7, 7-6 (7-5).

Teste di serie

  Alberto Berasategui (quarti di finale)
  Carlos Costa (secondo turno)
  Àlex Corretja (campione)
  Sláva Doseděl (quarti di finale)

 Karel Nováček (semifinali) 
 Gilbert Schaller (secondo turno) 
 Fabrice Santoro (primo turno) 
 Francisco Clavet (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1994
ATP Tour 1994